Nikolaï Sergueïevitch Belov - en russe :  (Nikolaj Sergeevič Belov) et en anglais :  - (né le  à Moscou en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il débute dans la Vyschaïa Liga, le second échelon russe avec le Kapitan Stoupino. Il joue plusieurs saisons dans cette ligue ne jouant qu'un match de Superliga avec son club formateur du HK Dinamo Moscou. Il est repéré par le Neftekhimik Nijnekamsk en 2008 et débute dans la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Russie. Il est convoqué en avril 2010 avec la sélection pour les matchs de préparation du mondial 2010. Il joue son premier match international le  contre l'Italie. Il inscrit son premier but le  face à la Suède. L'équipe remporte l'édition 2010 de la Coupe Pervi Kanal. Il participe avec la Sbornaïa aux Czech Hockey Games 2011. Elle termine deuxième derrière les Tchèques. Les performances de Belov lors de ce tournoi convainquent le sélectionneur Viatcheslav Bykov de l'emmener au championnat du monde 2011.

Trophées et honneurs personnels 
 2009-2010 : nommé recrue du mois de décembre de la Ligue continentale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Kapitan Stoupino || Vyschaïa Liga || 37|| 0|| 1|| 1|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Kapitan Stoupino || Vyschaïa Liga|| 34|| 4|| 3|| 7|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2007-2008|| Gazovik-SibGUFK || Pervaïa Liga || 20|| 7|| 12|| 19|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Gazovik Tioumen || Vyschaïa Liga|| 21|| 1|| 8|| 9|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Kapitan Stoupino || Vyschaïa Liga|| 21|| 1|| 8|| 9|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Neftianik Leninogorsk || Vyschaïa Liga|| 33|| 3|| 5|| 8|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Neftekhimik Nijnekamsk|| KHL|| 12|| 0|| 2|| 2|| 20|| 4|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
|2009-2010|| Neftekhimik Nijnekamsk ||  KHL|| 45|| 4|| 7|| 11|| 26|| 9|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2010-2011|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 51|| 4|| 7|| 11|| 38|| 7|| 0|| 0||0 || 2
|-
| 2011-2012 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 49|| 5|| 8|| 13|| 55|| -|| -|| -||- || -
|-
| 2012-2013 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 52|| 3|| 4|| 7|| 32|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2013-2014|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 41|| 4|| 7|| 11|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Ak Bars Kazan || KHL|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| rowspan=2|2014-2015|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 16|| 1|| 5|| 6|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 22 || 0 || 2 || 2 || 31 || 17 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| rowspan=2|2015-2016|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Ak Bars Kazan || KHL|| 39|| 1|| 3|| 4|| 6|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2016-2017 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 59 || 8 || 7 || 15 || 31 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2019-2020|| Almtuna IS || Allsvenskan || 32|| 3|| 6|| 9|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || MODO Hockey || Allsvenskan || 14|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Almtuna IS || Allsvenskan || 31|| 0|| 4|| 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || IF Björklöven || Allsvenskan || 14 || 1 || 7 || 8 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

| 2010 ||align="left"| Coupe Karjala || 3|| 0|| 0|| 0|| 2||+1 ||align="left"| Deuxième place
|-
| 2010 ||align="left"| Coupe Pervi Kanal || 3|| 1|| 1|| 2|| 2|| +3|| align="left"|Première place
|-
| 2011 ||align="left"| Sweden Hockey Games || 3|| 0|| 1|| 1|| 6|| +1|| align="left"| Deuxième place
|-
| 2011 ||align="left"| Czech Hockey Games || 3|| 0|| 2|| 2|| 10|| +2|| align="left"| Deuxième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| +1|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2011 ||align="left"| Coupe Pervi Kanal || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| align="left"|Troisième place

Références 

Naissance en août 1987
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du Kapitan Stoupino
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur du Neftianik Leninogorsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Moscou
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Naissance en RSFS de Russie
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du Almtuna IS
Joueur du MODO hockey
Joueur du IF Björklöven